Ein Lied für Luxemburg steht für folgende deutschen Vorentscheidungen zum Eurovision Song Contest:

 Ein Lied für Luxemburg (1973)
 Ein Lied für Luxemburg (1984)